Константин Сергеевич Котов () — российский футболист, полузащитник клуба «Слуцка».

Биография 

Воспитанник петербургского «Зенита». Карьеру начал во втором дивизионе. Выступал за команды «Луки-Энергия» Великие Луки и «Носта» Новотроицк. Зимой 2020 года вместе с другим россиянином Муталипом Алибековым перешел в клуб высшей лиги Белоруссии «Смолевичи». За него Котов дебютировал в матче первого тура 20 марта против действующего чемпиона страны «Динамо-Брест» (1:1).

Сборная 
Константин Котов вызывался в сборные страны разных лет. В 2015 году в составе национальной команды не старше 17 лет он участвовал в юношеском чемпионате мира в Чили.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Луки-Энергия»
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Смолевичи»
Игроки ФК «Звезда» Рязань
Игроки ФК «Слуцк»